Az 1848–49-es szabadságharc két ütközete:
 első hídvégi ütközet, 1848. november 30.
 második hídvégi ütközet, 1848. december 24.